Der findes flere musikdemoer med titlen Yggdrasil:
 Yggdrasil (Enslaved-demo), en demo fra 1992 af det norske black metal-band Enslaved
 Yggdrasil (Vlad-demo), en demo fra 1994 af det franske black metal-band Blut aus Nord (dengang under navnet "Vlad")